Села:
 Підпилип'я — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Підпилип'я — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район

Посилання